Giovanni Antonio Galignani (1757, Brescia – 1821), un editore italiano
John Anthony Galignani (1796, Parigi, o Londra – 1873), un editore di Parigi, figlio di Giovanni